Termenul „Friedberg” se poate referi la:

In Germania:
Friedberg (Bayern) oraș în districtul Aichach-Friedberg
Friedberger Ach, râu în districtul Aichach-Friedberg, Bavaria
Friedberg (Hessen) oraș în districtul  Wetterau
Cartier în orașul Bad Saulgau in Baden-Württemberg

In Austria:
Friedberg (Steiermark) oraș în Steiermark

In Cehia:
numele german al localității Frýdek-Místek
numele german al localității Frymburk, Boemia

In Elveția:
un gimnaziu catolic in Gossau SG cantonul St. Gallen
o cetate (ruină)

Vezi și 
 Freiberg